Борис Шаскольский:
 Шаскольский, Борис Владимирович (1907—1977) — московский турист и альпинист, мастер спорта СССР, доцент.
 Шаскольский, Борис Матвеевич (1843—1910) — русский провизор, владелец аптеки.